Borno – stan w Nigerii
 Borno – miejscowość we Włoszech, w regionie Lombardia
 Louis Bornó (1865-1942) – haitański adwokat, dyplomata i polityk
 Trygve Bornø (ur. 1942) – norweski piłkarz